Михаи́л Си́монов:
 Симонов, Михаил Агафангелович (1871—после 1922) — российский военный деятель, генерал-майор, кавалер Георгиевского оружия.
 
 Симонов, Михаил Ильич (1870—после 1918) — член Государственной думы от Воронежской губернии.
 Симонов, Михаил Петрович (1929—2011) — советский, российский авиаконструктор.
 Симонов, Михаил Юрьевич (род. 1959) — российский бизнесмен, специалист по рынку рекламы.